Das Sony Ericsson Open 2009 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 25. März bis 5. April 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Wiktoryja Asaranka und Serena Williams, das Asaranka in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Swetlana Kusnezowa und Amélie Mauresmo in drei Sätzen gegen Květa Peschke und Lisa Raymond.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)